Ged kan syfta på:

 Ged (adelsätt) – en dansk uradelssläkt från Skåne
 Ged (klan) – en skotsk klan
 Ged (övärlden) – en pojke i barnboksserien Övärlden